Engelsburg (în traducere Castelul Îngerilor) poate fi:

Castelul Sant'Angelo din Roma
O localitate ce aparține de comuna Michelbach an der Bilz din Baden-Württemberg
O localitate ce aparține de comuna Sulzbach-Laufen din Baden-Württemberg
O localitate ce aparține de comuna Milmersdorf in Brandenburg
O localitate ce aparține de Bochum in Renania de Nord-Westfalia
O localitate ce aparține de comuna Schwesing  in Schleswig-Holstein
Fosta denumire a localității Pokrzywno din Voievodatul Cuiavia și Pomerania
Fosta denumire a localității Kalbar, Queensland. Australia

Vezi și
Engelsberg (dezambiguizare)